Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2001./02.

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok

Zapad 
Sudionici:
 Croatia Tisovac
 Dinamo Godinjak
 Radinje Sice
 Saturn Vrbje
 Sava Mackovac
 Sava Stara Gradiška 
 Soko Orubica
 Trenk Seoce
 Izvori:  
  rsssf.com

3. ŽNL Karlovačka  

 Izvori:  
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 
Sudionici: 
 Baranjac Topolje
 Belje Kneževo
 Bratstvo Jagodnjak
 Davor Branjina 
 Grozd Kotlina
 Mladost Draž 
 Napredak Batina
 Radnik Novi Bezdan
 Šampion Šumarina
 Zmaj Zmajevac
 Izvori:  
 rsssf.com

NS Donji Miholjac

NS Đakovo 
Sudionici:
 Budućnost Gorjani
 Dinamo Tomašanci
 Labrador Forkuševci
 Mladost Ivanovci
 Mladost Lapovci
 Mladost Mandićevac
 Mladost Paljevine
 Naprijed Mrzović
 Radnički Viškovci
 Slavonac Đurđanci
 Slavonac Preslatinci
 Slavonija Punitovci
 Vučevci
 Zrinski Jurjevac
 Izvori:  
  rsssf.com

NS Našice 
Sudionici: 
 Dinamo Budimci
 Iskrica Šaptinovci
 Poganovci
 Radnik Našice – Šipovac
 Seona
 Vuka Razbojište
 Izvori:  
  rsssf.com

NS Osijek

NS Valpovo 
Sudionici:
 Drava Nard
 Dubrava Ivanovci
 Gaj Brođanci
 Hajduk Novaki
 Jadran Habjanovci
 Omladinac Niza
 Sloga Samatovci
 Tomislav Šag
 Zelčin
 Zrinski Vinogradci
 Izvori:  
  rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslovačka liga 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori:  
  rsssf.com, sudionici 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Skupina B 

Sudionici:

 Izvori:  
  rsssf.com, sudionici 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NL Hvar

Poveznice 
 1. HNL 2001./02.
 2. HNL 2001./02.
 3. HNL 2001./02.
 4. rang HNL-a 2001./02.
 5. rang HNL-a 2001./02.
 7. rang HNL-a 2001./02.
 Hrvatski nogometni kup 2001./02.

Izvori 
  

2001-02
 6